Název Rýzmburk má více sídel:
 Rýzmburk (Hulice) – část obce Hulice v okrese Benešov
 Rýzmburk (Žernov) – část obce Žernov v okrese Náchod
 dřívější název vesnice Hrad Osek, části města Osek v okrese Teplice

Název Rýzmburk se rovněž vyskytuje jako název hradu:
 Osek (hrad) – zřícenina hradu, zvaná též Rýzmburk, u města Osek v okrese Teplice
 Rýzmburk (hrad) – zřícenina hradu u obce Žernov v okrese Náchod

Externí odkazy